Joy nemzetközi divatmagazin
 Joy osztrák könnyűzenei együttes
 Joy (2015) amerikai film
 Joy település az Egyesült Államok New York államában
 Joy a Soul II Soul brit együttes dala